Als Zeilensprung bezeichnet man
in der Fernsehtechnik eine Methode zur Aufnahme von Bewegtbildern, siehe Zeilensprungverfahren
in der Verslehre das Übergreifen des Satzes auf die nächste Verszeile, siehe Enjambement

Siehe auch